Saint-Urcisse (Lot-et-Garonne)
 Saint-Urcisse (Tarn)
ook:
Saint-Urcize,  Cantal